Personen
 Adolf Curiel - Surinaams ondernemer en politicus
 Augusta Curiel - Surinaams fotografe
 Frits Curiel - Surinaams landbouwer en politicus
 Julius Curiël - Surinaams politicus
 Shayron Curiel - Curaçaos-Nederlands voetballer

Overig
 Curiel de Duero - gemeente in Spanje
 Curiel (geslacht) - Sefardische joodse familie